Amari steht für:

 Amari (Gemeinde), griechische Gemeinde auf Kreta 

Amari ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Amari (* 1949), japanischer Politiker
 Cecile Esmei Amari (* 1991), ivorische Fußballspielerin
 Emerico Amari (1810–1870), sizilianischer Jurist und Politiker
 Giacomo Amari († 1997), US-amerikanischer Mobster
 Giuseppe Amari (1916–2004), italienischer Geistlicher, Bischof von Crema
 Michele Amari (1806–1889), sizilianischer Orientalist
 Mustapha Amari (* 1994), deutsch-algerischer Fußballspieler
 Shun’ichi Amari (* 1936), japanischer Computer- und Neurowissenschaftler
 Amari Torayasu (1498–1548), Samurai der Sengoku-Zeit